Тенгіз - ім'я
Окремі особи:
 Абуладзе Тенгіз Євгенович 
 Буачидзе Тенгіз Павлович 
 Тенгіз Сігуа 

Географічні об'єкти:
 Тенгіз - озеро, Акмолинська область 

Інше:
 Тенгіз (нафтогазове родовище) - родовище нафти в Прикаспійській низовині